

Geografia 
Canada
 Bowie Seamount o semplicemente Bowie – vulcano sottomarino, nella parte nordorientale dell'Pacifico, della Columbia Britannica
Stati Uniti d'America
 Bowie – census-designated place della contea di Cochise in Arizona
 Bowie – area non incorporata della contea di Delta in Colorado
 Bowie – città della contea di Prince George nel Maryland
 Bowie – città della contea di Montague in Texas

Persone 
 Angela Bowie – modella, attrice e musicista statunitense
 Angus Morton Bowie – filologo e accademico britannico
 Anthony Bowie – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 David Bowie, all'anagrafe David Robert Jones – cantante, polistrumentista e attore britannico
 Iman Bowie – supermodella e attrice somala
 James Bowie (1789-1869) – botanico inglese
 James "Jim" Bowie (1796-1836) – pioniere e militare statunitense, fratello di Rezin Bowie
 John Bowie – giocatore di football americano statunitense
 John Ross Bowie – attore, musicista e modello statunitense
 Joseph Bowie – trombonista statunitense
 Lester Bowie – musicista e compositore statunitense
 Malcolm Bowie – filologo e accademico britannico
 Michael Bowie – giocatore di football americano statunitense
 Michael James Bowie Hobbs – rugbista a 15, dirigente d'azienda e dirigente sportivo neozelandese
 Oden Bowie – politico statunitense
 Rezin Bowie – imprenditore, inventore e mercenario statunitense, fratello di James Bowie
 Richard Johns Bowie – politico e giurista statunitense
 Robert Bowie – politico statunitense
 Russell "Dubbie" Bowie – giocatore di hockey su ghiaccio canadese
 Sam Bowie – cestista statunitense
 Sean Bowie – nome di battesimo di Yves Tumor, musicista, cantante e produttore discografico statunitense
 Thomas Fielder Bowie – politico statunitense
 Tori Bowie – atleta statunitense
 Walter Bowie – politico statunitense
 William Bowie – geodeta statunitense
 Zowie Bowie o Joey Bowie – regista e sceneggiatore britannico

Altro 
 Bowie – tipo di coltello statunitense; deve il suo nome a Jim Bowie
 Bowie State University – università pubblica della contea di Prince George nel Maryland